Cet article présente une liste des pays classés par longueur du réseau ferroviaire. Les pays pour lesquels aucune information sur la longueur du réseau de chemin de fer n'est disponible ne sont pas inclus dans la liste.

Liste et classement 
Deux sources principales existent pour constituer cette liste :
 le classement de la Central Intelligence Agency (CIA), par la longueur des voies du réseau, sauf pour la Chine (gouvernement chinois).
 les statistiques compilées par l'union internationale des chemins de fer dans son édition de 2019;

Le tableau ci-dessous reprend les données les plus récentes de ces deux sources.

Note : Certains pays indiquent la longueur de voies, et non pas la longueur de lignes. De plus, certains réseaux comportent de nombreuses lignes non exploitées, mais toujours comptabilisées.

Compléments à la liste 

Éléments n'apparaissant pas dans la liste précédente

Liste des pays actuellement sans réseau ferroviaire

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Transport ferroviaire par pays
 Liste des entreprises ferroviaires

Liens externes 
 Statistiques de l'Union internationale des chemins de fer, dernière mise à jour pour 2017-2018 ;
 données de la CIA, consulté le .

Pays classés
Reseau ferroviaire